Dubai Sevens 2006 – siódma edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Dubai Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 1–2 grudnia 2006 roku na Dubai Exiles Rugby Ground w Dubaju będąc pierwszym turniejem sezonu 2006/2007.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Dubai Exiles Rugby Ground zawody były pierwszym turniejem sezonu 2006/2007 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane pod koniec października 2006 roku. Składy zespołów i sędziowie zawodów.

W pierwszym dniu zanotowano kilka niespodziewanych wyników, w tym porażki Fidżi i Nowej Zelandii oraz zwycięstwa Portugalii, Zimbabwe i Tunezji nad wyżej notowanymi rywalami, a z kompletem punktów do ćwierćfinałów awansowały jedynie Anglia i RPA. Do finału awansowały, pokonując w półfinałach dwa najwyżej rozstawione zespoły, reprezentacje Południowej Afryki i Nowej Zelandii. Nowozelandczycy pierwszą połowę zakończyli prowadząc 12:0, jednak w drugiej odsłonie spotkania punktowali jedynie Południowoafrykańczycy zdobywając pięć przyłożeń. Najlepszym zawodnikiem turnieju został uznany przedstawiciel triumfatorów, Stefan Basson, który zdobył też najwięcej punktów, w klasyfikacji przyłożeń zwyciężył natomiast Argentyńczyk Santiago Gomez Cora.

Dwudniowe bilety na główne zawody kosztowały 225 dirhamów.

IRB opublikowała następnie podsumowanie statystyczno-analityczne tego turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2006/2007)
Dubai Sevens
2006 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich